Säsongen 2015/2016 var Nybro Vikings sjunde säsong sedan återkomsten till Hockeyettan. Säsongen var en besvikelse, framförallt grundserien var svag med en tiondeplacering som resultat – det sämsta sedan föreningen lämnade Division II för över femton år sedan. Detta oroade fansen som klagade i sociala medier. Vårserien gick bättre och Vikings slutade på en fjärdeplats. Tränare Holfelt sammanfattade säsongen med orden "Vi fick inte ut så mycket som vi ville men det finns kapacitet att få ut betydligt mer från spelarna. Vi vill framåt och ingen som var med förra året var nöjd när säsongen var över."

Händelser i föreningen
Årsmöte hölls 17 juni. Sittande ordförande, Tommy Håkansson, avgick efter fem år som ordförande. Ny styrelse valdes: Magnus Hammarstedt, Märit Truuts, Lars-Gunnar Hellström, Markus Lund, Fredrik Erikson, Jeanette Madeling, Krister Engdahl, Henric Gustavsson och Gunnel Hübinette. Några veckor senare möttes styrelse och utsåg Markus Lund till ordförande och den tidigare spelaren Henric Gustavsson till vice ordförande. Under årsmötet meddelades att ekonomin var fortsatt dålig, skulderna översteg tillgångarna och rejäla åtgärder skulle behövas för att återställa det egna kapitalet och stärka likviditeten. Inför årsmötet skriver Henrik Eriksson i lokaltidningen Barometern att årets resultat, ca  kr inte är något värt i sammanhanget i en förening med 2,5 miljoner i skulder.

Den 25 januari firade Nybro-hockeyn 70 år, då det var 25 januari 1946 som IK Ymer spelade sin första match. Det uppmärksammades genom att Fredrik Olausson (NHL-spelare fostrad inom föreningen) var på plats och höll ett föredrag samt fick sin tröja hissad i Victoriahallen.

Stödföreningen Vikingarna bildas denna säsong. Målet var att stärka varumärket Nybro Vikings och dra in nya resurser till föreningen.

I september kallas Elina Karlsson och Zoe Schneider till uttagningar till Smålandslaget i Stålbucklan. Elina Karlsson blev uttagen till Smålands-laget och i december fick hon spela final i Stockholm.

I mars månad konstaterar Vikings att en lång rad spelare som spelat med A-laget eller som har ursprung i föreningen gått vidare i seriesystemet och spelar i Svenska Hockeyligan: 
Jesper Jensen – fostrad i Nybro, avancerade till SHL med Rögle BK
Johan Persson – spelade i Vikings säsongen 2013/14, skriver kontrakt med Färjestads BK
Kalle Ekelund – fostrad i Nybro, spelade upp Karlskrona HK till SHL (det visade sig i efterhand att han inte följde med upp).
Maksim Matushkin – spelade med Vikings 2010/11, följer med Karlskrona HK till SHL.
Mikael Ahlén – spelade i Vikings 2009/10
Pontus Petterström – fostrad i föreningen
Cristopher Nihlstorp – spelade i Vikings 2005/06
Elias Fälth – spelade i Vikings 2005/06
Sebastian Karlsson – spelade i Vikings säsongen 2007/08
Johannes Jönsson – spelade i föreningen 2010–2013

Förhandstips
Mikael Mjörnberg på hockeysverige.se tippar Vikings som sexa i september. Om allt ståmmer skulle de kunna vara med i toppstriden, skriver han, "Det tror jag inte att det kommer göra, men med i diskussionen en liten stund tror jag trots allt att man kommer kunna vara". Hockeyjournalisten Henrik Skoglund tippar Vikings fyra på sin blogg 19 augusti. Henrik Eriksson i Barometern tippade Vikings på en femteplats strax före seriestart.

Försäsong 
Ispremiär hölls 10 augusti inför ca 400 åskådare.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Hockeyettan Södra 
Vikings inledde serien ganska svagt och radade upp förluster. Bl.a. drog man på sig för många utvisningar. Irritationen bland fansen växte och anklagelser mot spelarna att sakna klubbhjärta hördes. Något lagkapten Mellströt gick ut offentligt och dementerade.
Poängtabell

Matcher

Vårserien 
Vikings hade kunnat nå en playoffplats genom seger mot Tyringe i sista omgången, men förlorade matchen med 0–5 och placerade sig fyra i den slutliga tabellen. Därmed var säsongen slut.
Poängtabell

Matcher

Publik
Vikings drog ganska mycket publik för attvara Hockeyettan. Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Trupp

Spelarstatistik 
Hockeyettan Södra

Vårserien

Målvaktsstatistik 
Hockeyettan Södra

Vårserien

Transaktioner 
Lokaltidningen Barometern listar "Hockeyettans hetaste övergångar" i september. Vikings får med tå värvningar på listan:
 Nr 8 Johannes Nilsson
 Nr 10 Markus Palmberg

Nyförvärv 
11 maj: Fabian Axelsson, återvände till moderklubben efter två år i IK Oskarshamns organisation.
12 maj: Niklas Ekander anställdes som ny klubbchef.
13 maj: Oskar Sehlstedt, målvakt som värvades från IK Oskarshamn.
25 maj: Charlie Fredriksson, målvakt från Rögle BK J20.
28 maj: Jesper Bärgård, värvades som powerforward från Lindlövens IF.
3 juni: Niklas Svensson, värvades från Vimmerby HC.
6 juni: Nicklas Strid
17 juni: David Kluge, back från HV71 J20.
23 juni: Johannes Nilsson, forward från Brynäs IF:s organisation.
7 augusti: Markus Palmberg, från Vimmerby.
11 augusti: Tobias Sandell, assisterande tränare.
6 september: Jonny ”Loket” Ågren gör comeback i en träningsmatch mot Visby/Roma HK p.g.a. skador och sjukdomar i laget.
18 september: Kim Tallberg, värvars från Halmstad HF som årets supporterspelare.
11 november: Alberts Ilisko, lättländsk spelare som värvas för att ersätta Erik Lindström som var skadad.
25 november: Patrik Fransson återkommer till föreningen.

Förlängningar 
5 mars: Andreas Holfelt förlänger som huvudtränare.
13 mars: Andreas Anarp
16 mars: Viktor Bolin
19 mars: Victor Bohman
23 mars: Rasmus Djerf, kontrakt över två säsonger.
9 april: Marcus Mellström
14 april: Viktor Jonsson, kontrakt över två säsonger.
25 april: Martin Olsson
7 maj: Pelle Karlsson och Erik Lindström.
5 juni: Kristian Frisk
25 juni: Kalle Hult, från HV71 J20.
2 juli: Henrik Sirbäck

Lämnar 
 5 mars: Sebastian Andersson.
 13 mars: Robin Wengdahl, Pontus Engström och Andrew Kurlandski får inte förlängda kontrakt.
 3 april: Robin Larsson och David Algulin får inte förlängda kontrakt.
 28 april: Tobias Gyllenhammar, avslutar karriären.
 1 maj: Troy Davenport, föreningen väljer efter många överväganden att avsluta han kontrakt.
 13 juni: Jack Berger väljer att avsluta karriären p.g.a. skador.
 17 juni Patrik Fransson meddelar att han lämnar klubben efter sex säsonger.
 4 augusti: Markus Piispanen, lämnar för spel i Kajaanin Hokki i Finland.
 11 augusti: Per Wallin: klubben meddelar att assisterande tränare sedan tidigare bestämt sig för att inte fortsätta.
19 oktober: Niklas Svensson kommer överens med klubben om att bryta sitt kontrakt.
30 december: Nicklas Strid bryter kontraktet och flyttar tillbaka till Gävle p.g.a. familjeskäl.

Lån in

Lån ut 
16 februari – När Vikings säsong tog ett tidigt slut lånade man ut flera spelare. Kim Tallberg lånades ut till allsvenska IK Oskarshamn, Oskar Sehlstedt till IF Troja-Ljungby, Charlie Fredriksson till Bäcken HC, Kalle Hult till Vänersborgs HC, David Kluge till Nässjö HC och Johannes Nilsson förlänger sin säsong med Sandvikens IK.

Längre frånvaro 
16 september: Johannes Nilsson stängs av åtta matcher efter en huvudtackling i träningsmatchen mot IK Oskarshamn.
 16 oktober: Erik Lindström bryter fotleden. Prognosen är två till tre månaders frånvaro.
 5 januari: Marcus Mellström, Jesper Bärgård och Andreas Anarp borta under en stor del av vårserien p.g.a. ospecificerade skador. Anarp kom tillbaka i början av februari. Mellström var tillbaka till säsongens sista match.
 31 januari: Victor Bohman skadad i match mot Kristianstad, borta resten av säsongen.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Vikingstidningen 2015/2016 Del A
Vikingstidningen 2015/2016 Del B
Nybro Vikings Sponsorkatalog 15/16

Ishockeysäsongen 2015/2016 efter lag
Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016